Crociale steht für:
 eine Fraktion der Gemeinde Pietrasanta, Provinz Lucca, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Fiorentino, San Marino